

Anno 
 1841 – (MDCCCXLI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1841 a.C.

Matematica 
 1841 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1841 Masaryk – asteroide della fascia principale del sistema solare